Lijst van rijksmonumenten in Stroe (Gelderland) : rijksmonumenten in de Gelderse gemeente Barneveld
 Lijst van rijksmonumenten in Stroe (Noord-Holland) : rijksmonumenten in de Noord-Hollandse gemeente Wieringen